El término ara puede referirse a:

 la constelación Ara, también conocida como el Altar;
 el género Ara de aves tropicales, llamadas vulgarmente guacamayos;
 los ARA-II, fármacos hipotensores;
 el río Ara, río del noreste de España, en la vertiente sur de los Pirineos;
 el río Arakawa o Ara, río japonés que desemboca en la Bahía de Tokio;
 Ara, pueblo de la comarca de la Jacetania, en la provincia de Huesca (España);
 Armada de la República Argentina (ARA), componente naval de las fuerzas armadas de Argentina;
 Ara Pacis, monumento de Roma construido en acción de gracias por el regreso del emperador César Augusto en el 9 a. C.;
 Ara, diario de Cataluña;
 el ara, piedra consagrada que habitualmente se colocaba en el centro del altar católico;

 Ara votiva, elemento de la cultura romana

 (849) Ara, un asteroide del cinturón de asteroides;
 el Proyecto Ara, plataforma de Google para teléfonos inteligentes modulares.
 el ara, una cadena de tiendas colombiana.
 nombre propio de mujer.
 a una virgen: Ntra. Sra. del Ara.

Personas 
 Pedro Ara Sarria (1891-1973), médico y anatomista español.